Le Championnat de squash du British Open féminin 1991 est l'édition 1991 du British Open qui se déroule au Centre de conférences de Wembley à Londres du 15 au 22 avril 1991. 

Le tournoi est remporté par Lisa Opie qui l'emporte en finale face à Sue Wright qui avait mis fin en quart de finale au long règne de Susan Devoy, vainqueur des sept précédentes éditions.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1991
 British Open

féminin 1991
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1991
Sport en avril 1991
Compétition de squash à Londres